Gherkin  pode referir-se a:

 Pepino - nome de uma variedade de pepino  pequeno  utilizado em picles
  30 St Mary Axe - edifício em Londres com a forma de pepino 

Desambiguação